Кордюков — фамилия.

Известные носители:
 Кордюков, Александр Александрович (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Кордюков, Михаил Алексеевич (род. 1947) — советский и российский рок-музыкант, барабанщик.
 Кордюков, Павел Алексеевич — Георгиевский кавалер.

См. также 
 Курдюков